Charles Bartlett peut désigner :
 Charles Henry Bartlett (1885–1968), coureur cycliste britannique ;
 Charles Bartlett (réalisateur) ;
 Charles W. Bartlett (1860–1940) ; 
 Charles Lafayette Bartlett (1853–1938) ;
 Charles L. Bartlett, journaliste, prix Pulitzer 1956.